Avinurme se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Avinurme, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Avinurme, târgușor, reședința comunei Avinurme.